Le dégivrage est l'action d'enlever le givre. Plusieurs types peuvent être distingués :
 dégivrage, une procédure pour améliorer l'efficacité des congélateurs et réfrigérateurs ;
 dégivrage des aéronefs pour permettre leur décollage.